Уголино (Уголин, Гуголин — от Уго) — итальянское мужское имя .

 Граф Уголино делла Герардеска, правитель Пизы, знаменитый благодаря его смерти от голода, описанной Данте.
 «Уголино» — множество произведений живописи, поэзии и проч. на тему его смерти.
 Брат Уголино — биограф св. Франциска Ассизского
 Аббат Уголино — псевдоним Джиамбаттиста Аудифреди
  Уголино ди Нерио, сиенский художник
 Уголино ди Тедиче, итальянский художник
 Уголино Лоренцетти — псевдоним, которым в искусствоведении именовали Булгарини, Бартоломео
 Уголино Сеньи — Григорий IX (папа римский)
 Уголино Мартелли — флорентийский литератор XVI века, модель известного портрета Бронзино
  Уголино да Монтекатини — автор лечебного трактата «De Balneorum Italiae proprietatibus» (1417)
 Уголино, автор «Thesavrus antiquitatum sacrarum»
 Уголино Верино, автор поэмы «Прославление города Флоренции»
 Блаженный Уголино из Гуальдо-Каттанео (XIII в.), католический святой, августинец